

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Stella Rossa: 1994-1995

Stella Rossa: 1994-1995

Collegamenti esterni

Calciatori jugoslavi
Calciatori della Nazionale jugoslava